Bergstedt är en svensk adelsätt, men även ett borgerligt efternamn som burits av bland andra:

 Amanda Bergstedt
 Anders Bergstedt (1768–1825), protokollsekreterare
 Carl Bergstedt (fabrikör)
 Carl Fredrik Bergstedt
 Eric Bergstedt
 Erik Bergstedt (1760–1829), diplomat, statssekreterare
 Hannah Bergstedt
 Harald Bergstedt
 Hugo Bergstedt (1855–1926)
 Jakob Bergstedt
 Johan August Bergstedt
 Pehr Bergstedt

Se även
 Bergstedt (ätt) – en svensk ätt 2199

Svenska adelsätter
Svenska efternamn